NGC 4006 (другие обозначения — UGC 6951, MCG 0-31-6, ZWG 13.15, PGC 37655) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Девы. Открыта Джоном Гершелем в 1828 году.

Галактику, которая находится на расстоянии около 260 миллионов световых лет, ошибочно идентифицировали с объектом IC 2983, который описывался как звезда. Сейчас эту идентификацию так же считают ошибочной, а IC 2983 считают несуществующим.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4006
Дева (созвездие)